Alvin Cullum York – militare statunitense
 George Washington Cullum – militare statunitense
 Jamie Cullum – cantante e pianista britannico
 John Cullum – attore e cantante statunitense